Billy Glide (Los Angeles, 25 de julho de 1970 - 24 de maio de 2014) foi um ator pornográfico americano. Glide começou a aparecer em filmes adultos por volta de 1995 e, desde então, participou de mais de 1.000 filmes. Ele também dirigiu pelo menos três filmes. Era famoso pelo tamanho avantajado do seu pênis, sendo considerado acima dos padrões mesmo dentro da indústria pornô, principalmente no que diz respeito a circunferência. Era considerado um dos maiores atores pornô do seu tempo.

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles